Alberto Crispo Cappai (1851-1940) – generale italiano
 Flavio Giulio Crispo (302-326) – Cesare dell'Impero romano 
 Francesco I Crispo (...–1397) – nobile italiano 
 Francesco II Crispo (...–1463) – nobile italiano
 Francesco III Crispo (1483-1511) – nobile italiano
 Francesco Crispo Moncada (1867-1952) – prefetto, poliziotto e politico italiano
 Gaio Sallustio Crispo (86 a.C.-34 a.C.) – storico, politico e senatore romano
 Gaio Sallustio Passieno Crispo (...–44/47) – politico romano
 Giacomo I Crispo (...–1418) – nobile italiano
 Giacomo II Crispo (1426-1447) – nobile italiano
 Giacomo III Crispo (...–1480) – nobile italiano
 Gian Giacomo Crispo (1446-1453) – nobile italiano
 Giovanni II Crispo (...–...) – nobile italiano
 Giovanni III Crispo (...–1494) – nobile italiano
 Giovanni IV Crispo (1499-1564) – nobile italiano
 Guglielmo II Crispo (1390-1463) – nobile italiano
 Lino Crispo (1916-1995) – attore italiano
 Tiberio Crispo (1498-1566) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Vittoria Crispo (1900-1973) – attrice italiana
 San Crispo (I sec.) – personaggio biblico, discepolo di Paolo